Брлог може бити:

 Брлог, привремено или стално пребивалиште неке животиње

Србија  
 Брлог (Пирот), насељено место у општини Пирот, Пиротски округ

Словенија 
 Брлог (Кршко), насељено место у општини Кршко, Доњепосавска регија
 Брлог (Велике Лашче), насељено место у општини Велике Лашче, Средишњесловеначка регија

Хрватска 
 Брлог (Оточац), насељено место у саставу града Оточца, Личко-сењска жупанија, Република Хрватска
 Брлог Озаљски, насељено место у општини Камање, Карловачка жупанија, Република Хрватска